Випасне́ (до 1945 року — Япинджа, ) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.